Олег Анатольевич Губанов (7 июня 1977, Волгоград) — российский футболист, полузащитник.

Биография 
Воспитанник спортивного клуба «Баррикады» (Волгоград), первые тренеры — В. Втюрин и А. Волков. С 1997 года выступал во взрослых соревнованиях, играя в третьей и второй лигах за дубль волгоградского «Ротора», а также за клубы Волгоградской области — «Ротор» (Камышин) и «Торпедо» (Волжский).

С 2000 года в течение шести сезонов выступал за клуб из Саранска, носивший названия «Светотехника»/«Лисма-Мордовия»/«Мордовия», провёл в его составе около 200 матчей. Трёхкратный победитель зоны «Поволжье» второго дивизиона, по итогам 2002 года со своим клубом поднялся в первый дивизион, где провёл два сезона. Был капитаном команды. Обладатель клубного «приза зрительских симпатий» (2001). Во время своего второго прихода в «Мордовию» (2009) сыграл свой 200-й матч за клуб.

Затем играл за ряд других клубов первого и второго дивизионов — «Ладу» (Тольятти), «Энергетик» (Урень), «Волгу» (Ульяновск), «Нижний Новгород», снова за «Мордовию» и за «Звезду» (Рязань). В составе «Волги» в 2007 году стал победителем зонального турнира второго дивизиона. В «Нижнем Новгороде» был капитаном команды.

Всего за карьеру в первенствах России на профессиональном уровне сыграл 404 матча и забил 39 голов, в том числе в первом дивизионе — 101 матч и 4 гола, во втором дивизионе — более 270 матчей. В Кубках России сыграл 20 матчей и забил один гол. Принимал участие в игре 1/16 финала против московского ЦСКА в 2001 году.

В 2010 году завершил профессиональную карьеру, после чего несколько лет играл за любительские клубы Волгоградской области. По состоянию на 2019 год продолжает играть за «Урожай» (Елань), стал обладателем Кубка Волгоградской области 2019 года.

Достижения 
 Победитель второго дивизиона России: 2000, 2001, 2002 (зона «Поволжье»), 2007 (зона «Урал-Поволжье»)

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Текстильщик» Камышин
Игроки ФК «Торпедо» Волжский
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Энергетик» Урень
Игроки ФК «Волга» Ульяновск
Игроки ФК «Нижний Новгород» (2007)
Игроки ФК «Звезда» Рязань